Новое Лидже — село в Табасаранском районе Дагестана. Входит в сельское поселение «Сельсовет „Аракский“».

Географическое положение 
Расположено на правом берегу реки Рубас, в 6 км к северо-востоку от районного центра села Хучни.

История 
Населённый пункт возник как посёлок отделения «Сельхозтехники» совхоза «Красное Знамя», а затем в нём разместился Табасаранский консервный завод. В 1966 году в южном Дагестане произошло разрушительное землетрясение, многие населённые пункты были разрушены. Часть населённых пунктов было решено не восстанавливать, а их население переселить на плоскостные участки. Одним из таких поселков, в который должны были быть поселены переселенцы, оказался и посёлок Табасаранского консервного завода. Так как переселение происходило в канун 50-летия Октябрьской революции, поселку решено было присвоить название Октябрьское (по другим сведениям — Октябрьский). Кроме того, в поселке разместилась центральная усадьба совхоза «Красное знамя». В 1973 году постановлением Президиума Верховного Совета Дагестанской АССР посёлок переименован в село Новое Лидже.

Население

Инфраструктура 
 Фельдшерский пункт.

Примечания 

Населённые пункты Табасаранского района